Cockfield ist der Name folgender Orte:

 Cockfield (County Durham), Dorf in County Durham, Durham, England
 Cockfield (Suffolk), Dorf in Suffolk, England

Cockfield ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Cockfield (1916–2007), britischer Politiker der Konservativen Partei